Karl Fahrländer ist der Name folgender Personen:

* Karl Fahrländer (Politiker) (1759–1814), österreichischer Geistlicher und Schweizer Politiker
 Karl Emanuel Fahrländer (1803–1857), Schweizer Politiker
 Karl Franz Sebastian Fahrländer (1836–1907), Schweizer Politiker (FDP)